Jopp ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Jopp (1902–1990), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Bodo Jopp (* 1952), deutscher Fußballtorhüter
 Johann Jopp, österreichischer Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 	
 Vanessa Jopp (* 1971), deutsche Regisseurin

JOPP steht als Abkürzung für:
 Joint Venture Phare Program, Wirtschaftsförderprogramm der EU

Siehe auch:
 Jop
 Dávid Jobb (* 1988), ungarischer Eishockeyspieler